Evgeny Morozov, Wit-Russisch blogger, internetscepticus, publicist en onderzoeker
 Dmitri Morozov, Kazachs langebaanschaatser
 Igor Morozov, Ests voetballer
 Ivan Morozov, Russisch zakenman en kunstverzamelaar
 Michail Morozov, Russisch zakenman en kunstverzamelaar
 Pavlik Morozov, Sovjet-Russisch boerenjongen
 Platon Dmitriejevitsj Morozov, Sovjet-Russisch advocaat, rechtsgeleerde en diplomaat
 Savva Morozov, Russisch zakenman
 Sergej Morozov, Russisch snelwandelaar
 Vladimir Morozov, Russisch zwemmer